Maruzsi László (Baja, 1953. április 24. –) üzletember, autóversenyző, labdarúgó-játékvezető, feltaláló.

Élete 
Szülei Baján voltak kereskedők. A háromgyermekes család 1963-ban költözött Budapestre. László az általános iskolát a Pannónia utcában végezte, a gépszerelő szakmát a MÜM 32. számú Szakmunkásképző Intézetében tanulta ki, a 3 gimnáziumi évet a Berzsenyi Dániel Gimnázium esti tagozatán járta végig.

1967-ben, Grosics Gyula keze alatt lett a magyar úttörő labdarúgó válogatott tagja. 1969-ben, mindössze tizenhat évesen tette le a hivatásos labdarúgó játékvezető vizsgát. A II. kerületi labdarúgó szövetségnél 1974-ig bíráskodott vezető bíróként, illetve partjelzőként.

1970-ben a szegedi Művelt Nép könyvterjesztőnél kezdett dolgozni, mint ügynök. 1971-ben benzinkutasnak állt az ÁFOR-hoz. Még az évben redőnyügynöknek állt; ebben a szakmában 1973-ig maradt. 1973-tól 1975-ig gyermekfotósként dolgozott.

1971-ben vette feleségül Jancsó Mártát; 1974-ben született első kislánya, Alexandra, majd 1975-ben a második, Ivett. 1978-ban elváltak.

Autóversenyző pályafutását 1975-ben kezdte a Főtaxi Autósport szakosztályában, szlalom-versenyzőként. Hivatásos rali autóversenyen először 1978 tavaszán indult a Bükk kupa másodosztályában.

1978 óta Rácz Aranka élettársa. Közösen nevelik két Aranka gyermekét, Meggyes Rolandot és Renátát. Harmadik kislánya, Georgina 1988-ban született.

1981-ben nyitotta meg Újpalotán autósboltját, versenyzőként pedig a Budapesti Volánhoz igazolt. Még ugyanebben az évben a Bakonyi József és Zombori Mihály által alakított Tigris Autós Kaszkadőr csapat tagjaként 9 autó felett ugrott át Ladával; ez a máig érvénys Lada világcsúcs. Két önálló autós kaszkadőr világszámot koreografált. Az egyikben lebilincselt kézzel, stadionokban vezet 60–80 km/h sebességgel egy Ladát, a másik mutatványában menet közben a szélvédő előtt átmászik a kocsin, és jobb oldalról visszajutva nemcsak a pedálokat, de a kormányt is lábbal kezelve  manőverezik tovább. 1983-ban az Ügetőn megpróbálta megdönteni saját világcsúcsát; 10 autó felett ugratott volna át. A hosszú ugrás sikertelen lett, de Maruzsi kisebb sérülésekkel megúszta.

1984-ben alapította társaival a Magyarországi Rallye-crosst; 1983 és 1987 között tizenkét alkalommal szerepelt a magyar rali válogatottban. 1986-87 Renault-val, ‘89-‘90-ben Audival, ’91-ben Forddal magyar rallye-cross abszolút bajnok.

1986-ban Érdi Tibor társával megnyitotta Budapesten a pesti oldal első panzióját, az Ücsörgőt, később a Kalocsa névre keresztelt panziót.

1989-ben alapította Maruzsi Team Sportegyesület néven az első magyar önálló sportegyesületet. 1991-ben első magyarként 25 rallyecross európai bajnoki pontot szerzett. Emellett magyar rallyecross abszolút bajnok lett, a ralibajnokság N csoportjában abszolút 3. Mindezek után az év autóversenyzőjévé választották. 1992-ben Európa legjobb ötven versenyzője között a 15-ös, névre szóló rajtszámot kapta.

Nevelt fia, Meggyes Roland 1993-ban kezdte zenei karrierjét a Happy Gang együttessel.

1993-tól saját újságot ad ki. A Maruzsi Team News című lap főszerkesztője Dávid Sándor. 1994-ben védette le első szabadalmát, a többcélú gépjárművet. 1998-2008 között Zenit TV-ben autós tévéműsort vezetett Autóvarázs címmel. 2001-ben kapta második szabadalmi oltalmát a hornyolt téglára. Ezt a genfi Szabadalmi Világkiállításon III. hellyel, majd további nemzetközi díjakkal ismerték el. Magyarországon „az év feltalálója” versenyen III. helyet ért el. 2002-ben még szabadalmat adott be, ezúttal szűrővel ellátott kéziszivattyúra. 2002-ben a Hungaroringen formavédelmet kapott a Gyémánt lelátóra.

2003-ban a Maruzsi Team Kft. töltőüzemet indított be szélvédőmosó folyadék gyártására.

2003-ban védette le a játékvezetők munkáját segítő „Maruzsi System” rendszert. Ezzel a genfi Szabadalmi Világkiállításon már az I. helyig jutott. Újabb nemzetközi díjak után, az év feltalálója versenyen II. helyezett lett.

2004-ben egy, a naponta használt kukákhoz tervezett szelektív hulladékgyűjtő tartót védett le. 2005-ben elnyerte az Év Vállalkozója Díjat. 2016-ban az intelligens sárga lapot védte le, és játékvezetőtámogató rendszerét kiegészítette egy képernyős partjelző rúddal és a pálya vonalain kívül végig jelző LED csíkkal. 2019-ben a Maruzsi System II. bennmaradó szélzsalu formavédelmét adta be.

2017-ben szívrohamban elhunyt nevelt fia, Meggyes Roland.

Maruzsi László, mint labdarúgó-játékvezető 
11 éves korától futballozott a KSI-ben, majd az Elektromos Művek csapatában, 15 évesen egyszerre két helyre igazolt (Újpest, Kőolaj), amiért egyéves eltiltást kapott. 1969-től 6 évig a Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos játékvezetője, számtalan mérkőzés lebonyolítója. Ekkor már élénken élt benne a gondolat, hogy alapjaiban reformálja meg, – nem csak Magyarországon – az egész világon a labdarúgás szabályait.

Maruzsi László, mint rallye-, rallye-crossversenyző 
Viszonylag későn, 22 éves korában kezdett autóversenyezni, ennek ellenére sikeres autóversenyzőként két szakágban is eredményes, válogatott autóversenyző. A Főtaxi, a Budapesti Volán, a Gázművek és a Buják SE. után, a Maruzsi Team SE. megalapításával írta be magát az autósport történelmébe.

Első navigátorát, Balogh Lászlót többen is követték, a teljesség igénye nélkül Rack György, Kaszás László, Kis Attila, Schütt Gyula, Kelemen Nándor, Csepela Tamás, Domonkos Dénes, Kovács Zsolt, Balogh József.

1984-ben Cseri József, a Szombathelyi Autóklub vezetője és Tarlós István, MNASZ főtitkár kezdeményezésére a Szombathelyi Szabadidőparkban megrendezett első bemutató versenyre toborozta a versenyzőket. Két évnyi bemutatóversenyek után, 1986-ban részese az első országos bajnoki futamok lebonyolításának.

Eredményei [a teljesség igénye nélkül]
1983 Volán Rallye abszolút 2. hely, kategória 1. hely (Lada 1600)
1986 Rallyecross OB bajnok (Renault 5 Turbó)
1986 Salgó Rallye abszolút 3. hely, kategória 2. hely (Lada VFTS)
1986 Rallye EB Bulgária, abszolút 8. hely (Lada VFTS)
1987 Rallyecross OB bajnok (Renault 5 Turbó)
1988 Rallyecross OB 3. hely (Renault 5 Turbó, Lada VFTS)
1989 Rallyecross OB bajnok (Audi Quattro)
1990 Rallyecross OB bajnok (Audi Quattro)
1991 Rallyecross OB bajnok (Ford RS Cosworth)
1991 ÉV AUTÓVERSENYZŐJE
1992 Orex Rallye abszolút 2. hely, kategória 1. hely (Ford Sierra Cosworth 4x4)
1993 Rallyecross OB 3. hely (Ford Sierra Cosworth)
1995 Mecsek Rallye kategória 3. hely (Lada Gr./A)
1995 Rallyecross OB Nyirád 5. hely
1996 Rallyecross OB kategória 3. hely
1997 Rallyecross OB 3. hely (Ford Sierra Cosworth)
1998 Rallyecross OB három 2. hely (Toyota Corolla Levin)
1999 Rallyecross OB Máriapócs 1. hely (Audi Coupé Quattro)
2001 Rallyecross OB Nyirád 3. hely (Ford Escort)
2020 Rallyecross OB Ragócsiring Suzuki Hybrid kupa 3. hely

Maruzsi László mint feltaláló 

Számos találmány atyja, többek között többcélú autó, hornyolt tégla, szűrős cső, Hungaroring lelátó, szelektív hulladékgyűjtő tartó, Maruzsi System játékvezetői működést segítő rendszer, LED csík, képernyős partjelző rúd, intelligens sárga lap, Maruzsi System II. bennmaradó szélzsalu.

Többcélú autó

A pick up kisteherautót alakítja át egy változtatható használatú, kényelmes családi autóvá.
A hátsó üléssor, – egy elektronikus kapcsolással – behúzható, a tetőszerkezet és a belső utastér megfelelő kialakításával.
Lehetővé válik a gépkocsi tetszőleges változtatása a több személy-kevesebb csomag, illetve az áruszállítás között. Profi modellező ismerősével egy makett gépkocsin szemléltette a működését.

Hornyolt tégla

A hornyolt tégla gazdaságossága elsősorban a munkaidő megtakarítás, a pormentesség, az anyagszilárdság megmaradása, az elmaradt törmelék szállításában és elhelyezésében rejlik.
A felhasználáskor a téglában az alul-felül elhelyezett 18x7 mm mélységű horony azt eredményezi, hogy minden sorban lehetőség van a vezeték vízszintes elhelyezésére (víz, villany). A két horony találkozása és a közte lévő habarcsréteg (8–10 mm), egy 18 mm mélységű, 22–24 mm magasságú hornyot eredményez. Ha ragasztással történik a habarcs kiváltása, akkor a horony mérete tetszőlegesen növelhető.
A felhasználó számára részlegesen lehetővé teszi az épületgépészet roncsolás mentes megvalósítását.
A beépítés során a fel nem használt hornyok pótlására – 4000 téglával számolva egy családi házat – 1 m3 habarcs keletkezik költségként.
A minden sorban adódó lehetőség a tervezést és a kivitelezést egyaránt megkönnyíti.

A Wienerberger téglagyártónak felkínált 1 Ft/db-os találmányi díjért sem köttetett meg az üzlet, valószínűsíthetően szakmai féltékenység miatt.

Hungaroring-lelátó

Maruzsi László a Hungaroring első versenyétől hangoztatta, hogy nem stimmel valami a pályával. Kezdettől fogva mondogatta, hogy az első kanyarban – ahol a rajt utáni események, a depóból való kijövetel, és az egyetlenegy előzési pont van – nincs néző. Látva, hogy ezzel hosszú évekig senki nem foglalkozott, egy merész ötlettel egy különleges, de biztonságos függő lelátót álmodott meg a kavicságy fölé. A 2002. évben Tolnai Péter barátja által készített makettel szemléltette is az elképzelését. Később az ő gondolatai alapján került tribün az első kanyarba, csak feltételezhetően ismét szakmai féltékenység miatt nem az általa megálmodott.

Szűrős cső
Szűrővel ellátott lefejtő készülék. A golyós szelephez szállító cső kapcsolódik, azzal jellemezve, hogy szabad elmozdulásra képes golyóval kiváltja a vákuumot és a folyadék a fizika törvényeinek megfelelően átfolyik. A szelephez peremezéssel egy szűrő van egybeépítve, ami a folyadék tisztaságát hivatott biztosítani. Idős barátja, Gáti Ferenc szerszámkészítő által létrehozott eszközökkel a gyártási folyamatot is beindította.

Szelektív hulladékgyűjtő tartó 

A formatervezés eredményeként létrejött minta, a háztartási hulladékgyűjtő kuka fülére helyezhető eszköz.
Az eszközre műanyag zsák húzható, amelybe szelektíven elhelyezhető a PET palack, és minden egyéb műanyag hulladék. A műanyag palackos zsák ezután a szelektív konténerbe dobható.
A formatervezett eszköz praktikusan segíti elő, hogy ne a kukába, hanem a mellé helyezett műanyag zsákba dobjuk az újra feldolgozható PET palackot, műanyag hulladékot.
A tartóra felszerelve egy külön tábla "csak műanyag" felirattal segíti a használatot.
A tartó eszköz fedéllel is felszerelhető.
A műanyag zsák rögzítésére egyszerű patentok szolgálnak. Igény szerint pánttal is rögzíthető.
A szelektív gyűjtő tartó dupla, és tripla kivitelben is készül.
A várakozáson felüli szelektív gyűjtő szigetek sikerét alapul véve, figyelemreméltó lehet, a fent leírt, elsősorban családi házaknál kiválóan alkalmazható kukára akasztható tartó.
Megfelelő logisztikai előkészítéssel akár településenként, körzetenként könnyen, nagyságrendileg kisebb költséggel begyűjthető lenne a lakosság által már szelektált PET palack, illetve műanyag hulladék.
A PET palack, a műanyag hulladék – több mint 300 év alatt lebomló – értékesíthetősége, újrahasznosíthatósága, illetve a központi szeméttárolók megkímélése ettől a különösen nagy mennyiségű hulladéktól, óriási hasznot jelenthet mindannyiunk számára.
A környezet megkímélésén kívül a polgároknak is érdeke, hogy a fizetett szemét elszállítás helyett egy külön zsákban elvihessék a szelektív gyűjtő szigetre a PET flakonokat, a műanyag hulladékot. A jövőben pedig valószínűsíthetően díjmentesen is megéri elszállítani a begyűjtőknek.

Maruzsi System játékvezetői működést segítő rendszer, LED csík, képernyős partjelző rúd
A volt játékvezetőt már az ezredforduló előtt az foglalkoztatta, hogy miként lehetne a labdarúgás bíráskodását könnyebbé, igazságosabbá tenni. Gondolatai szerint a technika fejlődésével a televíziós lassítással, a képmegállítással, de még a fű csíkosra nyírásával is a játékvezetők munkájának kontrollja és ezzel együtt kritikája erősödött. Maruzsi a technikát szerette volna a játékvezetés segítségére fordítani. A 2002-es japán-koreai világbajnokság játékvezetői hibái közben jutott arra a következtetésre, hogy a partjelzők rúdjaira leadott jelek lehetőségét lehetne kihasználni. Eredetileg a chipben gondolkodott, de később a képi látás feldolgozását védte le 2003. február 11-én. Egy zseniális fejlesztő csapat összeállítása után, – Rónaszéki László, Füzesi Arnold, Radó Zoltán, Beregnyei Balázs, G. Szabó István – nagyfokú fejlesztésbe kezdett. A folyamatos szakmai ellenszél ellenére 2011-ben egy FIFA teszten vett részt. Bár az eredmény „csak” 56%-os volt, mégis biztató a jövőre nézve. A rendszer nemcsak a FIFA által 2012 óta elfogadott gólvonal technológiára, de a leshelyzet megoldására és a telefonos alkalmazáson keresztül a nézők kiszolgálására is szolgál. A fejlesztés a mai napig folyamatban van, kiegészítve a képernyős partjelző rúddal és a pálya vonalain kívüli LED csík. A gól-, alap- és oldalvonalakon teljes terjedelmével pályán kívülre kerülő labda esetén a LED csík világít zöld-, piros-, piros villogó színnel, fél méteren jelezve, hogy a labda hol hagyta el a pályát. Az oldalvonal világítás csak akkor szűnik meg, ha a csíkhoz kötődő virtuális térben kerül bedobásra a labda.

A továbbfejlesztett, képernyővel ellátott partjelző rúdra, – amellett, hogy azonnal jelzést ad a labda pályát elhagyásának pillanatában és azonnal lekérhető a leshelyzet megítélése – a tétlen les pontos megítéléséhez grafikai jelzés adható.

Intelligens sárga lap

A sárga lap eredeti méretében készülő prototípus egy-egy oldalán a két csapat összeállítása található. A töltővel ellátott tokból kivett lap mindkét oldala sárgán világít. A játékosok számának kétszeri jelzésére pirosra vált. Lehetőség van a tiszta játékidő mérésére, legalábbis, ami a sárga-, piros lapos figyelmeztetést és a cseréket illeti. Hangot, képet rögzít, amit a mérkőzés összes adataival együtt a megfelelő szervezet (FIFA, UEFA, MLSZ, BLSZ, stb.) központjába továbbít.

Maruzsi System II. bennmaradó szélzsalu

A monolit és az E-gerendás födémek hagyományos körbezárása helyett az amúgy is alkalmazott XPS tábla, rögzíthető speciális sínbe történő elhelyezésével, szintén speciális tüskével véglegesen fixálható a betonozásra előkészített vasszerkezethez. Energia felhasználása nélkül, gyorsabb, kevesebb munkaerőt igénylővé válik a koszorúzsalu készítésének folyamata.

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar raliversenyzők
Magyar üzletemberek
Magyar feltalálók
Bajaiak
1953-ban született személyek
Élő személyek